Georgios Kondylis (Grieks: Γεώργιος Κονδύλης), een Grieks militair en politicus
 Panajotis Kondylis (Grieks: Παναγιώτης Κονδύλης), een Griekse schrijver, vertaler en filosoof